Малоярославец может означать:

 Малоярославец — город в Калужской области.
 Малоярославец — железнодорожная станция Киевского направления Московской железной дороги.
 Малоярославец Второй — село, относится к Тарутинскому району Одесской области Украины.
 Малоярославец Первый — село в составе Яровского сельского совета Тарутинского района Одесской области Украины.
 Малоярославец (Сноу) — остров в составе архипелага Южные Шетландские острова.